Шэньчжэнь:

 Шэньчжэнь — город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики.
 Шэньчжэнь Баоань — Шэньчжэньский международный аэропорт.
 «Шэньчжэнь» — китайский футбольный клуб.
 «Шэньчжэнь Жэньжэнь» — китайский футбольный клуб, существовавший в 2015—2018 годах (с декабря 2016 года назывался «Шэньчжэнь Ледман»).